Михаи́л Никола́евич Арно́льдов (род. 11 февраля 1934) — советский и российский метролог, специалист в области термометрии. Доктор технических наук, профессор. Главный научный сотрудник Физико-энергетического института. Преподаватель Обнинского института атомной энергетики.

Биография 
Михаил Арнольдов родился 11 февраля 1934 года в городе Сызрани Куйбышевской (ныне Самарской) области. Был назван в честь деда, священника Михаила Арнольдова.

В 1957 году окончил Московский энергетический институт по специальности теплофизика.

С 1957 года в течение двадцати лет занимался в Физико-энергетическом институте (ФЭИ) в Обнинске технологиями жидкометаллических теплоносителей. После небольшого перерыва, связанного с работой в Москве, вернулся в ФЭИ и занялся термометрией для решения практических задач в атомной энергетике. В настоящее время — главный научный сотрудник ФЭИ, доктор технических наук, профессор.

На рубеже 1980—1990-х годов был приглашён Адольфом Трофимовым для чтения лекций на кафедре автоматики, контроля и диагностики АЭС Обнинского института атомной энергетики параллельно с работой в ФЭИ.

Академик Академии инженерных наук имени академика А. М. Прохорова (2002), член-корреспондент РАЕН (2006).

Награждён орденом «Знак Почёта» (1976), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран труда», а также бронзовой медалью ВДНХ СССР.

Библиография

Монографии

Учебные пособия

Статьи

Примечания

Ссылки 
 Кто есть кто в атомной энергетике и промышленности России

Выпускники МЭИ
Физики СССР
Физики России
Метрологи СССР
Метрологи России
Сотрудники Физико-энергетического института
Преподаватели Обнинского института атомной энергетики